En Pologne, Bieganow peut désigner :

 Bieganów, village de la voïvodie de Basse-Silésie,
 Bieganów, village de la voïvodie de Lubusz,
 Bieganów, village de la voïvodie de Mazovie,
 Bieganów, village de la voïvodie de Sainte-Croix.